Fabián Furtado Cuneo (Montevideo, 20 de septiembre de 1972) es el cantante y compositor de la banda de metal uruguaya ReyToro.
                                                                                                                                           
En sus inicios como frontman, forma parte de la banda Chopper (1992) 8 meses más tarde graba su primer álbum. Chopper (Homónimo). Editado para Palacio de la Música formato casete 1993. La buena repercusión en el medio montevideano a nivel Underground puso a Chopper en los grandes escenarios colocándose como primer gran referente en el género.

Entre 1994 y 1996 Fabián graba en calidad de invitado con Amables Donantes, Chicos Eléctricos, participa en compilados de Música Uruguaya para el Sello Orfeo y firma contrato discográfico para Ayuí / Tacuabé. segundo álbum como compositor "Chopper ..Sangrando" 1997, al día de hoy agotado en Plaza y en calidad de reedición pendiente. Dicho disco marca varios quiebres en la música del país y pone a Chopper a la altura y categoría de bandas de nivel internacional.

Toca con Barón Rojo de los españoles hermanos De Castro, son ellos quienes, decidieran que la banda entera los acompañara en su presentación en la Argentina y tocar con ellos en el mítico recinto "Cemento" en un show que quedaría para la historia en el acervo argentino. Tras grabar para el compilado homenaje a V8 (1997), se entablan vínculos con varias bandas del circuito porteño haciendo el ida y vuelta más frecuente, compartiendo escenario con Riff, La Renga, Animal, Malon, Logos Pappo, Lethal. El gran momento del metal del Río de la Plata forjó proyectos individuales, y eso hizo que tras un encuentro con Norberto Arriola (ex Sátrapa) Fabián empezara a pensar en Reytoro como banda y ya no tanto como un proyecto personal. Tras el alejamiento de las filas de Chopper por el 2000 solo se pensaba en grabar Reytoro o Reytoro I gestado recién en 2003 y casi de inmediato a su salida provoca gran cantidad de seguidores a nivel under otra vez pero ya con una mira hacia las audiencias de tierra adentro o de tierra afuera también, ya con aires menos montevideanos se empezó a hablar de una gran caterva, (como la denomina la banda), una gran porción de público que acompaña a Reytoro en sus presentaciones en ambas márgenes del Río de la Plata.

Referencias 

Nacidos en Montevideo
Músicos de Uruguay